— в космологии мандеев дух низшего мира; мать коварства и обманов, царица тьмы, давшая рождение планетам Солнечной системы и знакам Зодиака.
 Руха, Штефан (1931—2004) — румынский скрипач и педагог.

Примечания